Andrej Smirnov  può riferirsi a:

 Andrej Smirnov – allenatore di pallavolo russo
 Andrej Sergeevič Smirnov – attore e regista russo 
 Andrej Smirnov – nuotatore sovietico
 Andrej Smirnov – pentatleta bielorusso
 Andrej Smirnov – giocatore di curling russo